Кэн:

 Кэн (город) — город в департаменте Сона и Луара, Франция
  — японская мера длины